Карлос Самбрано:
 Самбрано, Карлос (род. 1989) — перуанский футболист.
 Самбрано, Карлос (род. 1984) — перуанский боксёр-профессионал.